Pomnik Agnieszki Osieckiej w Opolu – pomnik na terenie Uniwersytetu Opolskiego
 Pomnik Agnieszki Osieckiej w Warszawie – pomnik na Saskiej Kępie